Kalkleiten  ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Kalkleiten (Gemeinde Stattegg), Ortschaft von Stattegg, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Kalkleiten (Gemeinde Thannhausen), Streusiedlung der Ortschaft Landscha bei Weiz von Thannhausen, Bezirk Weiz, Steiermark